Maricunga puede referirse a:
Maricünga, nombre en mapuzungun para Mariquina, localidad chilena en la Región de Los Ríos
Mina Maricunga, mina chilena en la Región de Atacama 
Salar de Maricunga, salar chileno en la Región de Atacama